

Patronyme 

 C.J. Aiken 1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Conrad Aiken (1889–1973), écrivain américain ;
 Frank Aiken (1898-1983), homme politique irlandais ;
 Frederick Aiken (1832-1878), avocat et journaliste américain ;
 George Aiken (1830-1876), écrivain américain ;
 Gus Aiken (1902-1973), trompettiste américain ;
 Howard Aiken (1900–1973), pionnier de l'informatique américain ;
 Joan Aiken (1924-2004), écrivaine anglaise ;
 John Aiken (1932-2021), joueur américain de hockey ;
 Kimberly Clarice Aiken (1974), Miss America 1994 ;
 Liam Aiken (1990-), acteur américain ;
 Maud Aiken (1898-1978), musicienne irlandaise ;
 Miles Aiken (1941-), joueur américain de basket-ball ;
 Nickie Aiken (1969), femme politique du Parti conservateur britannique ;
 Roger Aiken (1981-), coureur cycliste irlandais.

Toponyme 

 Aiken, une ville, chef-lieu du comté d'Aiken en Caroline du Sud,